Universitatea poate face referire la:

 Universitate, o instituție de învățământ superior
 FC Universitatea Craiova, o echipă de fotbal din Craiova
 CFM Universitatea Cluj, o echipă de fotbal din Cluj